Neudörfchen steht für folgende Ortsteile:
 Neudörfchen (Erlau), Ortsteil der Gemeinde Erlau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Neudörfchen (Frankenberg), Ortsteil der Stadt Frankenberg/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Neudörfchen (Hartha), Ortsteil der Stadt Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Neudörfchen (Meißen), Ortsteil der Großen Kreisstadt Meißen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Neudörfchen (Mittweida), Ortsteil der Stadt Mittweida, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Neudörfchen (Seelitz), Ortsteil der Gemeinde Seelitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Siehe auch:
 Neudorf
 Neudörfel